SR1 bzw. SR 1 steht für:
 SR1 (Taschenrechner), Taschenrechner der DDR
 Simson SR1, DDR-Kleinkraftrad
 Peugeot SR1, französisches Hybrid-Konzeptfahrzeug, siehe Peugeot #Konzeptfahrzeuge
 Radical SR1, britischer Rennwagen von Radical
 Selbstladebüchse SR1, Selbstladebüchse des Herstellers Merkel
 SR 1 Europawelle, saarländischer Radiosender

SR.1 steht für:
 SR.1 (M-Klasse-Schiff), von Italien 1918 für die englische Marine gebautes halbstarren Luftschiff, siehe Halbstarres Luftschiff #Italien

Sr1 steht für:
 VR Sr1, die älteste Bauart finnischer Elektrolokomotiven